Renault Kwid — городской автомобиль-кроссовер, выпускаемый компанией Renault с 2015 года. С 2017 года автомобиль производится в Бразилии. 

Существует также электромобиль Renault City K-ZE, выпускающийся в Китае с 2019 года. С 2021 года автомобиль продаётся в Европе под названием Dacia Spring Electric, а с 2022 года — в Латинской Америке под названием Renault Kwid E-Tech.

Автомобиль Renault Kwid производится по контракту BBA и является первым автомобилем на платформе CMF. В иерархии автомобиль занимает промежуток между Dacia Logan и Renault Twingo.

В 2021 году автомобиль прошёл рестайлинг.

Галерея

Продажи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Kwid